Philip Darcy ist der Name folgender Personen:

* Philip Darcy (Adliger, † 1264), englischer Adliger
 Philip Darcy (Politiker) (1661–1694), englischer Politiker
 Philip Darcy, 1. Baron Darcy of Nocton (1259–1333), englischer Adliger und Militär
 Philip Darcy, 4. Baron Darcy de Knayth (1352–1399), englischer Adliger, Militär und Richter
 Philip Darcy, 6. Baron Darcy de Knayth (um 1398–1418), englischer Adliger